Tribute může být:

 tributní album – album nahrané na počest nějakého hudebníka či kapely
 Tribute (album, Paul Motian) – album bubeníka Paula Motiana (1974)
 Tribute (album, Ozzy Osbourne) – album zpěváka Ozzyho Osbourna (1987)
 Tribute (album, Keith Jarrett) – album klavíristy Keitha Jarretta (1989)
 Tribute (album, Roy Rogers) – album bubeníka Roye Rogerse (1991)
 Tribute (album, Yanni) – album hudebníka Yanniho (1997)
 Tribute (album, Emilie-Claire Barlow) – album zpěvačky Emilie-Claire Barlow (2001)
 Tribute (album, John Newman) – album zpěváka Johna Newmana (2013)